La 12,5 km inseguimento maschile dei Campionati mondiali di biathlon 2012 si è svolta il 4 marzo 2012 alle 13'15 (UTC+1). Hanno partecipato i primi 60 atleti classificati nei 10 km sprint.

Risultati 

Inseguimento maschile